Hambourg ist der Familienname folgender Personen: 

 André Hambourg (1909–1999), französischer Maler
 Boris Hambourg (1885–1954), russischer Musiker
 Mark Hambourg (1879–1960), russisch-englischer Pianist

Hambourg steht für:

 die französische Bezeichnung Hamburgs 

Siehe auch:

 Hamborg
 Hamburg (Begriffsklärung)